Die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG (VR Bank Oberbayern Südost) mit Sitz in Bad Reichenhall ist eine Genossenschaftsbank in Bayern.  	
Ihr Geschäftsgebiet umfasst den Landkreis Berchtesgadener Land und große Teile des Landkreises Traunstein. Des Weiteren verfügt sie über jeweils eine Filiale in den Landkreisen Rosenheim und Altötting.

Geschichte 

Die Ursprünge der heutigen Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG gehen auf das Jahr 1905 zurück, als die Gewerbliche Kreditgenossenschaft Bad Reichenhall gegründet wurde.

Am 6. Februar 1905 trafen sich 19 angesehene Bad Reichenhaller Bürger, Handwerker und Kaufleute im Bürgerbräu Bad Reichenhall zur Gründung der „Gewerblichen Kreditgenossenschaft Bad Reichenhall“ und bekundeten durch die Unterzeichnung des Status ihren Beitritt zur Genossenschaft. Nach diesem konstituierenden Akt erfolgte anschließend die erste Mitgliederversammlung, bei der in geheimer Wahl Vorstand und Aufsichtsrat gewählt wurden. Die Leitung dieser ersten Versammlung lag beim Initiator Alphons Mertel. Schon am folgenden Tag wurde die Satzung der Genossenschaft, die Liste der Genossen, das Protokoll der ersten Mitgliederversammlung sowie eine Beglaubigung durch den damaligen Bürgermeister Fritz Söllner bei dem zuständigen Registergericht eingereicht.

Am 8. Februar erfolgte die Eintragung bei Gericht und die Genossenschaft stand. Die ersten Vorstände der „Gewerblichen Kreditgenossenschaft Bad Reichenhall“ waren Georg Johann Mayr (Holzhändler), Ludwig Stocker (Schuhmacher) und Jakob Fischer (Schreinermeister).

Der Fusionsstammbaum der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG:

Wirtschaftliche Daten 
Die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG verfügt über 27 Geschäftsstellen, 11 SB-Geschäftsstellen und 4 Geldautomaten-Standorte. Es werden 436 Mitarbeitern beschäftigt. Für 2021 wird eine Bilanzsumme von mehr als 2,1 Mrd. Euro ausgewiesen und ein Bilanzgewinn von 2,04 Mio. Euro erzielt. Von den 82.751 Kunden sind 32.160 zugleich Mitglieder und Miteigentümer.

Organisation 
Die Bank ist eine eingetragene Genossenschaft, deren Rechtsgrundlagen das Genossenschaftsgesetz und die durch die Vertreterversammlung der Bank erlassene Satzung sind. Organe der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Letztere besteht aus gewählten Mitgliedern der Bank, welche die anderen Mitglieder vertreten.

Kooperationen 
Die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG kooperiert mit den Finanzpartnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken und ist Mitglied in der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Tochtergesellschaften, Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Raiffeisen Waren GmbH Oberbayern Südost 
Die Raiffeisen Waren GmbH Oberbayern Südost deckt den Handel im Bereich Agrar, Baustoffe und Brennstoffe ab.

VR Immobilien GmbH Oberbayern Südost 
Die VR Immobilien GmbH Oberbayern Südost wurde am 22. Februar 1972 gegründet und vermittelt Häuser, Wohnungen, Grundstücke und Gewerbeimmobilien in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein.

VR EnergieGenossenschaft Oberbayern Südost eG 
Auf Initiative der Bank wurde im Jahr 2010 die VR EnergieGenossenschaft Oberbayern Südost eG gegründet. Unter anderem besteht das Geschäftsmodell der Energiegenossenschaft darin, geeignete Flächen anzumieten, mit Photovoltaikmodulen zu bestücken und so Strom zu erzeugen. Die Genossenschaft zählt 843 Mitglieder und hat ein Geschäftsguthaben von rund 5,5 Millionen Euro. Sie betreibt insgesamt 39 Anlagen im Wert von 19,4 Millionen Euro mit einer installierten Leistung von 14 MWp (Stand 2021).

Gemeinschaftsunternehmen PEBT 
„PEBT“ sind 2012 gegründete Gemeinschaftsunternehmen mit den weiteren Genossenschaftsbanken VR-Bank Rottal-Inn, VR meine Raiffeisenbank zum Halten eines Gewerbeimmobilien-Portfolios bestehend aus acht BayWa Bau- und Gartenmärkten, einem Netto Markt, einem Fristo Getränkemarkt und zwei Burger-King-Restaurants. Der Anteil der VR-Bank Oberbayern Südost beträgt 32 Prozent. Der Name „PEBT“ steht für die Anfangsbuchstaben der Firmensitze der bei der Gründung beteiligten Pfarrkirchen, Eggenfelden Bad Reichenhall und Traunreut. Durch Fusionen der Banken sind die Firmensitze teils nicht mehr zutreffend. Die Immobilien befinden sich in Aschaffenburg, Burghausen, Backnang, Diespeck, Karlstadt, Nürnberg, Pfarrkirchen, Waldkraiburg und Donauwörth.

Gesellschaftliches Engagement 
Die Bank fördert Vereine, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen sowie Sozialfonds von Städten und Gemeinden mit Spenden in Höhe von mehr als 200.000 Euro jährlich. Seit 1. Januar 2016 stellt die Bank das Crowdfunding-Portal „Viele schaffen mehr“ zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte bereit.

Bürgerstiftung Berchtesgadener Land 
Auf Initiative der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG wurde im Jahr 2004 die Bürgerstiftung Berchtesgadener Land gegründet. Sie wurde damals als erste Bürgerstiftung im Landkreis ins Leben gerufen. Die Aufgabe der Bürgerstiftung besteht darin, Projekte im Landkreis Berchtesgadener Land sowie gemeinnützige und mildtätige Institutionen zu fördern und zu unterstützen. Auch unterstützt die Stiftung unverschuldet in Not geratene Menschen sowie Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung finanziell.

Bürgerstiftung Traunsteiner Land 
Die Bürgerstiftung Traunsteiner Land wurde im Jahr 2007 aus Anlass der geplanten Fusion der beiden Genossenschaftsbanken für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Traunstein gegründet. Sie fördert und unterstützt, ebenso wie die Bürgerstiftung Berchtesgadener Land, gemeinnützige und mildtätige Institutionen, als auch Projekte im Landkreis Traunstein.

Weblinks 
 Website der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG

Einzelnachweise 

Oberbayernsudost
Unternehmen (Bad Reichenhall)
Gegründet 1905
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber